Andreas Hauger – calciatore e giocatore di bandy norvegese
 Dennis Hauger – pilota automobilistico norvegese
 Henning Hauger – calciatore norvegese